Palazzo Contarini Fasan –  detto Casa di Desdemona, palazzo di Venezia
 Virginio Fasan –  militare e partigiano italiano
 Virginio Fasan (F 591) –  fregata missilistica della Marina Militare Italiana